Az 1988-as U16-os labdarúgó-Európa-bajnokság házigazdája Spanyolország volt. A tornát a házigazda spanyol válogatott nyerte miután a döntőben 0-0-s rendes játékidőt követően büntetőpárbajban 4-2-re legyőzte Portugáliát.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők

3. helyért

Döntő

Külső hivatkozások 
 uefa.com

U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságok
U16